Мехран:

 Мехран — один из семи Великих Домов Парфии.
 Мехран — приграничный город на западе Ирана, в провинции Илам.
 Мехран — район Тегерана.
 Мехран — одна из 7 областей (шахрестанов) иранской провинции Илам.
 Мехран — река в Иране.
 Мехран — село в Иране, в остане Альборз.
 Мехран, Марша (1977—2014) — американская писательница-новеллистка.
 Мехран Карими Нассери (род. 1942-2022) — иранский беженец, проживший в терминале Международного аэропорта имени Шарля де Голля.